Кура неукротимая — роман азербайджанского писателя Исмаила Шихлы, написанный в период с 1957 по 1967 год.
 Кура неукротимая — фильм азербайджанского режиссёра Гусейна Сеидзаде, снятый в 1969 году по роману Шихлы.